Jennifer O'Dell – attrice statunitense
 Joseph O'Dell – criminale statunitense
 Nancy O'Dell – conduttrice televisiva statunitense
 Scott O'Dell – scrittore statunitense